Take That and Party är det brittiska pojkbandet Take Thats första album. Den nådde en andraplats på albumlistan i Storbritannien.

Take That and Party

I Found Heaven 
Once You've Tasted Love  
It Only Takes a Minute 
Million Love Songs 
Satisfied 
I Can Make It 
Do What You Like 
Promises 
Why Can't I Wake Up With You
Never Want to Let You Go 
Give Good Feeling 
Could It Be Magic 
Take That and Party

Singeln Could It Be Magic är en Barry Manilow-cover.

Album av Take That
Brittiska debutalbum
Debutalbum 1992